Kerkyon – budowniczy arkadyjski, syn Agamedesa
 Kerkyon – heros eleuzyński, pokonany przez Tezeusza

Przypisy

Bibliografia